Hans Ritz ist der Name folgender Personen:

* Hans Ritz (Elektrotechniker) (1902–1971), deutscher Elektrotechniker
 Hans Ritz, Pseudonym von Ulrich Erckenbrecht (* 1947), deutscher Autor
 Hans Joachim Ritz (1923–1998), deutscher SS-Untersturmführer